«Га́ррі По́ттер і тає́мна кімна́та» (англ. Harry Potter and the Chamber of Secrets Original Motion Picture Soundtrack) — музичний альбом, який вийшов у 2002 році. Складається з композицій, які були написані до другого фільму про юного чарівника Гаррі Поттера — «Гаррі Поттер і таємна кімната».

Композиції

Цікаві факти 
 Саундтрек Джона Вільямса до другої частини пригод Гаррі Поттера був номінований на премію Grammy.
 Через велику затребуваність в інших фільмах Джон Вільямс не зміг вчасно завершити роботу над саунтреком до другої частини Поттеріани, тому режисер стрічки запросив композитора-аранжувальника Вільяма Росса, той повинен був спеціально підготувати та закінчити запис музичних композицій Вільямса до стрічки.

Посилання 
  Список саунтреків до фільмів про Гаррі Поттера 

Гаррі Поттер
Саундтреки Джона Вільямса
Саундтрек:Гаррі Поттер